JLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jabalpur (India)